Garra Dembélé (Gennevilliers, 21 de fevereiro de 1986) é um futebolista  francês naturalizado malinês que joga como atacante.

Carreira 
Dembele representou o elenco da Seleção Malinesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Títulos 
 Mali
 Campeonato Africano das Nações: 2012 - 2º Lugar

Ligações Externas 
 Perfil em Soccerway

Futebolistas da França
Futebolistas do Istres Football Club
Futebolistas do AGF Fodbold
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do PFK Levski Sofia
Futebolistas do Sport-Club Freiburg
Futebolistas do Wuhan Zall Football Club
Jogadores da Seleção Malinesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012